Giorgio Strehler (1921-1997), actor i director de teatre italià.
 René Strehler (1934), ciclista suís.